The Secret Circle (boekenreeks), een boekenreeks van de Amerikaanse auteur L.J. Smith
 The Secret Circle (televisieserie), een op de boekenreeks gebaseerde televisieserie